A categoria 100 kg masculino do Campeonato Mundial de Judô ocorreu no dia 29 de agosto.

Medalhas

Resultados

Final

Repescagem

Grupo A
{{16TeamBracket-Compact-NoSeeds-Byes
| RD1=Primeira Rodada
| RD2=Segunda Rodada
| RD3=Terceira Rodada
| RD4=Quartas de final

| team-width=130
| score-width=20

| RD1-team03= Artem Bloshenko
| RD1-score03=100
| RD1-team04= Anthoni Peña
| RD1-score04=000

| RD1-team07= Valentin Radu
| RD1-score07=000
| RD1-team08= Elkhan Mammadov
| RD1-score08=100

| RD1-team11=
| RD1-score11=000
| RD1-team12= Toma Nikiforov
| RD1-score12=100

| RD1-team13= Manuel Bueno
| RD1-score13=000
| RD1-team14= Hussain Shah
| RD1-score14=100

| RD1-team15= Jevgeņijs Borodavko
| RD1-score15=000
| RD1-team16= Michael Korrel
| RD1-score16=001

| RD2-team01= Lukáš Krpálek
| RD2-score01=000
| RD2-team02= Artem Bloshenko
| RD2-score02=000

| RD2-team03= Héctor Campos
| RD2-score03=000
| RD2-team04=

Grupo B
{{16TeamBracket-Compact-NoSeeds-Byes
| RD1=Primeira Rodada
| RD2=Segunda Rodada
| RD3=Terceira Rodada
| RD4=Quartas de final

| team-width=130
| score-width=20

| RD1-team03= Kyle Reyes
| RD1-score03=110
| RD1-team04= Jakub Wójcik
| RD1-score04=000

| RD1-team05= Luciano Corrêa
| RD1-score05=000
| RD1-team06= Miklós Cirjenics
| RD1-score06=000

| RD1-team07= Benjamin Fletcher
| RD1-score07=001
| RD1-team08= Frederik Jørgensen
| RD1-score08=000

| RD1-team11= Ajax Tadehara
| RD1-score11=000
| RD1-team12= Seidou Nji Mouluh
| RD1-score12=110

| RD1-team13= David Büchel
| RD1-score13=000
| RD1-team14= Baboukar Mané
| RD1-score14=101

| RD1-team15={{Nowrap| Naidangiin Tüvshinbayar}}
| RD1-score15=001
| RD1-team16= José Armenteros
| RD1-score16=000

| RD2-team01= Karl-Richard Frey
| RD2-score01=001
| RD2-team02= Kyle Reyes
| RD2-score02=000

| RD2-team03= Luciano Corrêa
| RD2-score03=000
| RD2-team04= Benjamin Fletcher
| RD2-score04=000

| RD2-team05= Martin Pacek
| RD2-score05=001
| RD2-team06= Seidou Nji Mouluh
| RD2-score06=000

| RD2-team07= Baboukar Mané
| RD2-score07=000
| RD2-team08={{Nowrap| Naidangiin Tüvshinbayar}}
| RD2-score08=100

| RD3-team01= Karl-Richard Frey
| RD3-score01=111
| RD3-team02= Benjamin Fletcher
| RD3-score02=000

| RD3-team03= Martin Pacek
| RD3-score03=000
| RD3-team04=

Grupo  C
{{16TeamBracket-Compact-NoSeeds-Byes
| RD1=Primeira Rodada
| RD2=Segunda Rodada
| RD3=Terceira Rodada
| RD4=Quartas de final

| team-width=130
| score-width=20

| RD1-team03= Pablo Aprahamian
| RD1-score03=000
| RD1-team04= Grigori Minaskin
| RD1-score04=101

| RD1-team05= Christopher George
| RD1-score05=000
| RD1-team06= Chingiz Mamedov
| RD1-score06=110

| RD1-team07= Mbagnick Ndiaye
| RD1-score07=100
| RD1-team08= Andrew Jacobs
| RD1-score08=000

| RD1-team11= Jason Koster
| RD1-score11=000
| RD1-team12= Maxim Rakov
| RD1-score12=101

| RD1-team13={{Nowrap| Domenico Di Guida}}
| RD1-score13=100
| RD1-team14= Daniel Dichev
| RD1-score14=000

| RD1-team15= Sergio García
| RD1-score15=000
| RD1-team16= Anis Ben Khaled
| RD1-score16=100

| RD2-team01= Elmar Gasimov
| RD2-score01=000
| RD2-team02= Grigori Minaskin
| RD2-score02=000

| RD2-team03= Chingiz Mamedov
| RD2-score03=100
| RD2-team04= Mbagnick Ndiaye
| RD2-score04=000

| RD2-team05= Cyrille Maret
| RD2-score05=000
| RD2-team06= Maxim Rakov
| RD2-score06=000

| RD2-team07=

Grupo D
{{16TeamBracket-Compact-NoSeeds-Byes
| RD1=Primeira Rodada
| RD2=Segunda Rodada
| RD3=Terceira Rodada
| RD4=Quartas de final

| team-width=130
| score-width=20

| RD1-team03= Saidzhalol Saidov
| RD1-score03=000
| RD1-team04= Gergő Fogasy
| RD1-score04=101

| RD1-team05= Wajahat Sarwar
| RD1-score05=000
| RD1-team06=

Referências
Resultado oficial

Campeonato Mundial de Judô de 2015